Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2018 fand vom 31. August bis 2. September in Timmendorfer Strand statt. Sie bildete den Abschluss der Techniker Beach Tour 2018. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Bei den Männern gewannen Julius Thole und Clemens Wickler den Titel, nachdem letzter im Vorjahr mit Tim Holler triumphiert hatte. Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms mussten sich im Finale geschlagen geben. Den dritten Rang belegten Nils Ehlers und Lars Flüggen. Im Finale der Frauen setzten sich Victoria Bieneck und Isabel Schneider gegen Kim Behrens und Sandra Ittlinger durch. Dritte wurden Teresa Mersmann und Cinja Tillmann. Titelverteidiger waren die diesmal verletzt ausgefalle Chantal Laboureur und Julia Sude.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV.

Spielplan Männer

Spielplan Frauen

Medien 
Wie bei einigen Turnieren der Techniker Beach Tour 2018 zeigte ProSieben Maxx die entscheidenden Spiele live im Fernsehen. Diesmal wurden die Endspiele und die Spiele um den dritten Platz bei Männern und Frauen gezeigt. Außerdem waren alle Spiele auf dem Center Court im Livestream zu sehen.

Weblinks 
 Offizielle Website der Techniker Beachtour
 Informationen bei beach-volleyball.de

2018
Volleyballveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland